Gonzalo Gortázar Rotaeche (Madrid, 1965), es consejero delegado de CaixaBank desde junio de 2014. También es consejero de Banco BPI.

Biografía 
Nacido en Madrid en 1965, es el menor de siete hermanos. Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y MBA con distinción por el INSEAD , trabajó entre 1993 y 2009 en Morgan Stanley, en Londres y Madrid, donde ocupó diversos cargos en la división de Banca de Inversión, llegando a liderar el grupo de Instituciones Financieras para Europa. Anteriormente había desempeñado diversas responsabilidades en Bank of America en Banca Corporativa y de Inversión. Casado y con tres hijos.

Trayectoria 
Entre 2009 y junio de 2011 fue consejero director general de Criteria CaixaCorp. Posteriormente ocupó el cargo de director general de Finanzas de CaixaBank hasta su nombramiento como consejero delegado en junio de 2014.

Referencias 

Economistas de España del siglo XX
Banqueros de España
Nacidos en Madrid